Класс Земноводные, или амфибии (Amphibia) делится на три подкласса, два из которых являются вымершими:

 † Подкласс Лабиринтодонты (Labyrinthodontia)
 † Подкласс Тонкопозвонковые (Lepospondyli)
 Подкласс Беспанцирные (Lissamphibia — все современные амфибии), делится на три отряда:
 Бесхвостые земноводные (Anura — лягушки и жабы, 7172 вида)
 Хвостатые земноводные (Urodela или Caudata — саламандры и тритоны, 739 видов)
 Безногие земноводные (Gymnophiona или Apoda — червяги, 214 видов)

По данным сайта Amphibia Web  на март 2020 года в класс включают 74 семейства, 555 родов и 8125 видов.

Список семейств

Ссылки 
 Amphibia Web  Provides information on amphibian declines, natural history, conservation, and taxonomy  
 Frost D. R. (2017). Amphibia . Amphibian Species of the World, an Online Reference (version 6.0). American Museum of Natural History, New York, USA

Литература 
 
 

Списки земноводных